Новокуйбышевский троллейбус — система троллейбусного транспорта города Новокуйбышевск. Эксплуатация начата 4 января 1986 года. Эксплуатирующая организация МУП «Новокуйбышевское муниципальное унитарное пассажирское транспортное предприятие» занимается эксплуатацией как автобусной, так и троллейбусной систем города. Троллейбус получил развитие в городе из-за наличия на его территории многочисленных производств, вредных для экологии, и в первую очередь НПЗ. Новокуйбышевск при небольшом числе жителей (115 тыс.чел.) имеет 11 троллейбусных маршрутов. Это связано с тем, что часть из них работает только в «часы-пик», а маршруты «туда» и «обратно» имеют различную нумерацию.

Официальная организация 
Эксплуатацию троллейбусной сети осуществляет «Новокуйбышевское муниципальное унитарное пассажирское транспортное предприятие», расположенное по адресу: Новокуйбышевск, ул. Кирова, 8А.
Троллейбусное депо введено в эксплуатацию в 1985 году, проектная вместимость — 100 машино-мест.

Маршруты 
На 2019 года в Новокуйбышевске эксплуатируются 11 троллейбусных маршрутов:

 № 1 72-й квартал — Нефтехимкомбинат (работает ежедневно)
 № 2 72-й квартал — Нефтехимкомбинат (работает ежедневно)
 № 3 72-й квартал — ТЭЦ-2 (работает ежедневно, в час-пик)
 № 4 72-й квартал — ТЭЦ-2 (работает только по рабочим дням в час-пик)
 № 5 72-й квартал — Рынок (работает ежедневно, кольцевой)
 № 6 72-й квартал — Рынок (работает ежедневно, кольцевой)
 № 7 72-й квартал — НК НПЗ (работает только по рабочим дням в час-пик)
 № 11 Нефтехимкомбинат — 72-й квартал (работает только по рабочим дням, в час-пик, односторонний)
 № 12 72-й квартал — Нефтехимкомбинат (работает только по рабочим дням, в час-пик, односторонний)
 № 15 72-й квартал — 39-й квартал — НК НПЗ (работает ежедневно, в час-пик)
 № 16 72-й квартал — 39-й квартал — НК НПЗ (работает ежедневно, в час-пик)

Маршрут № 8 был закрыт с 1 марта 2016 года.
 № 8 72-й квартал — НК НПЗ (работал только по рабочим дням в час-пик).

Подвижной состав 
В Новокуйбышевске по состоянию на 1 декабря 2007 года эксплуатируются троллейбусы модели ЗиУ-682 (среди них: 23 машины ЗиУ-682В00; 3 машины ЗиУ-682В0А; 7 машин ЗиУ-682Г00; 10 машин, прошедших КВР с установкой новых кузовов различных модификаций ЗиУ-682Г), ВМЗ-170 (6 штук), АКСМ-101 (3 штуки), ВЗТМ-5284 (1 штука). В депо освоен капитально-восстановительный ремонт подвижного состава.

Ссылки 
 Новокуйбышевский троллейбус 

Троллейбусные системы России
Транспорт Самарской области
Новокуйбышевск
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1986 году
Здания и сооружения, построенные в 1986 году в России
1986 год в Самарской области